Pojeta ist der Familienname folgender Personen:
 John Pojeta (1935–2017), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe

Pojeta ist der Name folgender Berge oder Erhebungen:
 Pojeta Peak, Gipfel in der Heritage Range, Ellsworthgebirge, Ellsworthland, Westantarktika